Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997 wurde am 5. und 6. August 1997 im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen.

Weltmeister wurde der tschechische Olympiadritte von 1996 Tomáš Dvořák. Er gewann vor dem nun für Finnland startenden Eduard Hämäläinen, der 1995 für Belarus ebenfalls Vizeweltmeister geworden war. Bronze ging an den deutschen Olympiazweiten von 1996 Frank Busemann.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der tschechische Weltmeister Tomáš Dvořák verbesserte den bestehenden WM-Rekord am 5./6. August um 25 Punkte auf 8837 Punkte.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
5./6. August 1997

Video 
 Men's Decathlon - 1997 IAAF World Championships auf youtube.com, abgerufen am 25. Juni 2020

Weblinks 
 6th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 25. Juni 2020
 Men Decathlon Athletics VI World Championship 1997 Athens (GRE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 25. Juni 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Decathlon, Athens 1997 (PDF; 10,3 MB, S. 209), englisch, abgerufen am 25. Juni 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf der Manner
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Marousi